Farafangana ist eine Stadt in Madagaskar. 2005 lebten dort 25.046 Menschen.

Geografie 
Farafangana liegt in der Region Atsimo-Atsinanana, in der Provinz Fianarantsoa an der Ostküste Madagaskars. Die Stadt ist der Hauptort und Verwaltungssitz der Region, als auch des gleichnamigen Distriktes. Das Naturreservat Manombo liegt einige Kilometer südlich der Stadt. Der Fluss Manampatrana mündet an der nördlichen Stadtgrenze in den Indischen Ozean.

Farafangana liegt knapp 400 km südlich der Hauptstadt Antananarivo.

Klima 
In Farafangana herrscht tropisches Regenwaldklima (Af). Die Jahresdurchschnittstemperatur beträgt 23,4 °C.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Knapp 80 % der Einwohner leben von der Landwirtschaft, wobei hier die wichtigsten Güter Kaffee, Reis und Pfeffer sind. 5 % leben vom Fischfang und 15 % arbeiten im Dienstleistungssektor.

Verkehr 
Farafangana hat mit der Route nationale 12 eine Nord-Süd Straßenverbindung nach Vangaindrano und Manakara. Die Route nationale 27 führt von Farafangana ins Inland nach Ihosy. Die Ortschaft verfügt über einen Flughafen. Der Canal des Pangalanes führt von der Stadt in nördlicher Richtung über Manakara nach Toamasina.

Religion 
Die Stadt ist Sitz des Bistums Farafangana.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Atsimo-Atsinanana
Farafangana (Distrikt)
Ort in Afrika